Il doppio del torneo di tennis Copa Colsanitas 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Katarina Srebotnik e Åsa Svensson che hanno battuto in finale Tina Križan e Tetjana Perebyjnis 6-2, 6-1

Teste di serie

 Katarina Srebotnik /  Åsa Svensson (campionesse)
 Tina Križan /  Tetjana Perebyjnis (finale)

 Flavia Pennetta /  María Emilia Salerni (quarti di finale)
 Katalin Marosi /  Samantha Reeves (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone doppio

Copa Colsanitas 2003